
Termin -{Heptanol}- ima više značenja.

 1-Heptanol
 2-Heptanol
 3-Heptanol
 4-Heptanol